Гранха ел Росарио има више значења:

 Гранха ел Росарио (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ел Росарио (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха ел Росарио (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ел Росарио (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику